Un racon est un dispositif de signalisation maritime.

Personnes 
 Therry Racon, joueur de football français.